Acanthocladus är ett släkte av jungfrulinsväxter. Acanthocladus ingår i familjen jungfrulinsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jungfrulinsväxter
Acanthocladus